Justice Yeboah (1961. április 23. –) ghánai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1992-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2005-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Ghánai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen tevékenykedett a működő játékvezető mellett partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2005-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Jerome Damon játékvezető asszisztenseként foglalkoztatta

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Az Afrika (CAF) zónán kívül Európában is működött.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája
Mali a 23., a 2002-es afrikai nemzetek kupája, Tunézia a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát rendezte, ahol a CAF JB partbírói szolgálatra osztotta be. Közreműködő mérkőzéseinek száma: 9.

Források 

Ghánai labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek